

Patronyme 

 Antonio Vilar (1912-1995), acteur portugais ;
 Charles Jean Vilar (1844-1923), général de division français ;
 Dominique Vilar (1943-1995), actrice française, fille de Jean Vilar ;
 Esther Vilar (née en 1935), médecin et écrivain argentine ;
 Jean Vilar (1912-1971), homme de théâtre et de cinéma français, père de Dominique Vilar. Plusieurs  portent son nom ;
 Jean-François Vilar (1947-2014), écrivain français ;
 Pierre Vilar (1906-2003), historien et hispaniste français ;
 Pierre Vilar (né en 1965), critique littéraire et universitaire français.

Toponyme 

Vilar est un terme que l'on retrouve dans le nom de plusieurs villages (ou lieux) d'Espagne ou du Portugal.

 
 Vilar de Barrio
 Vilar de Canes
 Vilar de Donas
 Vilar de Santos
 
 Vilar Formoso
 

Le prieuré Sainte-Marie du Vilar est un monument historique des Pyrénées-Orientales.

Homophones 

 Fenin-Vilars-Saules
 
 
 
 
 Villards-d'Héria